Кононенково — топоним:

Украина 
 Кононенково — село, Роменский район, Сумская область.
 Кононенково — село, Сумский район, Сумская область.